Parker může být:

 Parker (příjmení) – rozcestník

místopisné jméno
 Parker (Arizona) – město v Arizoně v USA
 Parker (Colorado) – město v Coloradu
 Parker (Florida) – město na Floridě
 Parker (Idaho) – město vve státě Idaho
 Parker (Kansas) – město v Kansasu
 Parker (Pensylvánie) – město v Pensylvánii
 Parker (Jižní Karolína) – obec v Jižní Karolíně
 Parker (Jižní Dakota) – město v Jižní Dakotě
 Parker (Texas) – město v Texasu
 Parker (Washington) – vesnice ve státě Washington

křestní jméno
 Parker Poseyová (* 1968) – americká herečka

jiný význam
 Parker (film) – film režiséra Taylora Hackforda
 Parker County – okres ve státě Texas v USA
 Parker Pen Company – americký výrobce psacích potřeb
 Parker Solar Probe – sluneční sonda
 Parker (sopka) - aktivní vulkán na jihu Filipín
 Parker (Colorado) – město v okrese Douglas, státu Colorado ve Spojených státech amerických
 Léa Parker – francouzský televizní seriál